Бенедек () — угорське ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Ласло Бенедек (1905 — 1992) — угорсько-американський кінорежисер.
 Тібор Бенедек (1972) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.

Ім'я 
 Бенедек Явор (1972) — угорський активіст-еколог, політик, депутат Європейського парламенту.

Угорські прізвища